Rezé steht für:
 Rezé, französische Stadt an der Loire

Rèze steht für
 Resi (Wein), eine autochthone Weißweinsorte des Schweizer Kantons Wallis

Siehe auch:
 Resi (Begriffsklärung)